Västra Rönnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra Rönnskär, Helsingfors, Nyland, 
 Västra Rönnskär, Borgå, Nyland,

Se även
Rönnskär
Östra Rönnskär

Robotskapade Finlandförgreningar